Desa Mendogo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mendogo (administrativ by i Indonesien, lat -7,35, long 112,19), Jawa Timur, 
 Desa Mendogo (administrativ by i Indonesien, lat -7,09, long 112,49), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar